NJY steht für:
 ꑆ [YI SYLLABLE NJY; U+A446 (42054)], Yi-Silbenzeichen Njy aus der Silbenschrift für die Sprache der Yi in China, siehe Unicodeblock Yi-Silbenzeichen

njy steht für:
 Njyem (ISO-639-3-Code), eine der Makaa-Njem-Sprachen innerhalb der Bantusprachen

Abkürzung